Лине́йка — село в Вознесенском районе Нижегородской области.

До 2009 года являлось административным центром Линейского сельсовета. В 2009 году Линейский сельсовет был включён в состав Криушенского сельсовета.

Население села в 2009 году составило 174 человека.

Примечания 

Населённые пункты Вознесенского района (Нижегородская область)